PLIN3 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 434 амінокислот, а молекулярна маса — 47 075.

Задіяний у такому біологічному процесі як транспорт. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані, ліпідних краплях, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки